L'Uusimaa, région de Finlande, est subdivisée en 21 municipalités.

Généralités 
Les 21 municipalités sont regroupées en 4 sous-régions:  Helsinki, Loviisa, Porvoo, Raasepori.

Espoo, Hanko, Helsinki, Hyvinkää, Järvenpää, Karkkila, Kauniainen, Kerava, Lohja, Raseborg et Vantaa ont le statut de villes.

Du point de vue linguistique :
 sept municipalités sont bilingues finnois/suédois, avec le finnois majoritaire, Espoo, Hanko, Helsinki, Kauniainen, Lohja, Siuntio et Vantaa ;
 deux municipalités sont bilingues finnois/suédois, avec le suédois majoritaire, Ingå et Raseborg ;
 les autres municipalités sont unilingues finnois.

Liste

Annexes

Liens internes 
 Uusimaa
 Municipalités de Finlande

Liens externes